Jacques Morel ist der Name folgender Personen:

* Jacques Morel (Bildhauer) (1395–1459), französischer Bildhauer
 Jacques Morel (Musiker) (um 1690–1740), französischer Gambist und Komponist
 Jacques Morel (Architekt), französischer Architekt  
 Jacques Morel (Autor), französischer Schriftsteller 
 Jacques Morel (Schauspieler) (1922–2008), französischer Schauspieler
 Jacques Morel (Romanist) (1926–2006), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Jacques Morel (Ruderer) (* 1935), französischer Ruderer